Андре́й Деме́нтьев: Дементьев, Андрей Александрович (1917—1984) — полковник, Герой Советского Союза.
 Дементьев, Андрей Анатольевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Дементьев, Андрей Дмитриевич (1928—2018) — советский и российский поэт, теле- и радиоведущий, автор текстов песен.